

Костел францисканців (Кременець)
 Костел святого Антонія (Львів)
 Костел францисканців (Шумськ)

Втрачені 
 Костел Святого Хреста і монастир францисканців

Костел францисканців (Гродно)

Костел францисканців (Горинець)
 Костел францисканців (Кальварія Пацлавська)
 Костел францисканців (Перемишль)

Див. також 
 Костел бернардинців
 Костел домініканців
 Костел кармелітів